Jakobswalde ist ein deutscher Ortsname:
 Jakobswalde, Kreis Cosel, Schlesien, seit 1945: Kotlarnia, weiterhin auch: Jakobswalde, Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski, Woiwodschaft Oppeln, Polen
 Jakobswalde, Kreis Ortelsburg, Ostpreußen, seit 1945: Jakubowy Borek, Powiat Szczycieński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Jakobswalde, Kreis Schlochau, Westpreußen, seit 1945: Stanisławka (Debrzno), Powiat Człuchowski, Woiwodschaft Pommern, Polen